Hierba de pastor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Dorycnium hirsutum;
 el nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum.